

Крит — місто, штат Небраска
 Крит — селище, штат Іллінойс